

Sigle 
 Single sign-on  – forma di autenticazione in informatica
 Sun-synchronous orbit – Orbita eliosincrona
 Sistema di scambi organizzati – Mercati finanziari
 Sud sud ovest – punto cardinale

Codici 
 SSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São Lourenço (Brasile)
 SSO – codice vettore ICAO di Special Scope Limited
 sso – codice ISO 639-3 della lingua sissana